

Littérature 
 Les Fiancés (I promessi sposi), roman historique d’Alessandro Manzoni publié en plusieurs versions entre 1821 et 1842.

Cinéma 
 , film de  sorti en 1908.
 I promessi sposi, film de Luca Comerio sorti en 1909.
 I promessi sposi, film d'Ugo Falena sorti en 1911.
 I promessi sposi, film d’Ubaldo Maria Del Colle sorti en 1913.
 I promessi sposi, film d’Eleuterio Rodolfi sorti en 1913.
 , film de Mario Bonnard sorti en 1923.
  (I promessi sposi), film italien de Mario Camerini sorti en 1941.
 , film de Mario Maffei sorti en 1964.

Voir aussi